Сачково — деревня в Островском районе Псковской области. Входит в состав Островской волости.

Расположена в 3 км к востоку от правого берега реки Великая, в 22 км к юго-востоку от центра города Остров и в 3 км к юго-востоку от деревни Свёклино.

История 
Деревня до апреля 2015 года входила в состав ныне упразднённой Городищенской волости района.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)